Купусина може бити:

Купусина (Апатин), насеље у општини Апатин
Купусина (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Подунавски управни округ